Le qualificazioni femminili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Rio de Janeiro si sono svolte nella HSBC Arena il 7 agosto.

I risultati delle qualificazioni determineranno le ginnaste che parteciperanno alle finali: le prime 8 squadre competeranno nel concorso a squadre, le prime 24 ginnaste competeranno nel concorso individuale e le prime 8 ginnaste di ognuno dei 4 attrezzi competeranno nelle finali di specialità.

La competizione è divisa in 5 suddivisioni (alle 9.45, alle 11.30, 14.30, 17.30 e 20.30 UTC-3).

Suddivisioni
Le ginnaste delle nazioni che prenderanno parte alla finale a squadre vengono raggruppate, mentre le altre ginnaste sono raggruppate in otto "gruppi misti". Tutti i gruppi vengono smistati in 5 suddivisioni e competono in 4 rotazioni.

 Mixed Group 1 = Toni-Ann Williams ()Isabela Amado ()Lee Go-im ()Ellis O’Reilly ()Hong Un Jong ()
 Mixed Group 2 = Jessica Lopez ()Teja Belak ()Ariana Orrego ()Marisa Dick ()Vasilikī Millousī ()
 Mixed Group 3 = Alexa Moreno ()Marcia Vidiaux ()Ana Filipa Martins ()Angelina Kysla ()Katarzyna Jurkowska-Kowalska ()
 Mixed Group 4 = Irina Sazonova ()Courtney McGregor ()Claudia Cummins ()
 Mixed Group 5 = Catalina Escobar (Kylie Dickson ()Ailen Valente ()Farah Boufadene () Houry Gebeshian ()
 Mixed Group 6 = Cătălina Ponor ()Lisa Ecker ()Giulia Steingruber ()Zsófia Kovács ()Claudia Colom ()
 Mixed Group 7 = Simona Castro ()Tutya Yilmaz ()Ana Derek ()Larissa Miller ()Oksana Chusovitina ()
 Mixed Group 8 = Barbora Mokosova ()Ana Sofía Gómez ()Emma Larsson ()Dipa Karmakar ()Thi Ha Than Phan ()

Risultati

Collegamenti esterni

Qualificazioni